Кардан — карданна передача.
 Кардан — карданний вал.
 Кардан — кратер на видимому боці Місяця.

Топонім 

 Кардан (Жиронда) (Cardan) — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда .
 Бен Кардан (بنقردان) — місто в Тунісі. Входить до складу вілаєту Меденін .

Див. також 
 Карданний підвіс